Сквира:
 Сквира — місто в Україні, Київська область
 Сквира — станція Південно-Західної залізниці
 Сквира — річка в Україні, Київська область, притока Дніпра.